Frevel steht für:

 Frevel, seit dem Mittelalter Bezeichnung für Übermut, Gewalt, Gewalttaten oder bösen Willen
 Frevel (Film), Film von Peter Fleischmann (1983)

Frevel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Frevel (* 1962), deutscher römisch-katholischer Theologe und Alttestamentler
 Richard Hans Frevel (* 1960), deutscher Brigadegeneral der Luftwaffe

Siehe auch: